Hawkesbury peut faire référence à :

Personnalité 
 Charles Jenkinson,  comte de Liverpool dit « Lord Hawkesbury » (1727-1808), homme d’État britannique.

Toponymes

Australie 
 La Ville de Hawkesbury est une zone d'administration locale dans la grande banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie.

Canada 
 Hawkesbury est une ville canadienne de l'Ontario située dans le comtés unis de Prescott et Russell ;
 l'île Hawkesbury, une île de Colombie-Britannique ;
 Port Hawkesbury est une ville canadienne située dans le Comté d'Inverness en Nouvelle-Écosse.

Royaume-Uni 
 Hawkesbury, village anglais situé dans le Gloucestershire.

Canton 
 Le canton de Hawkesbury Est fait partie des Comtés Unis de Prescott et Russell, Ontario.

Cours d'eau 
 Le fleuve Hawkesbury est un des principaux cours d'eau côtiers de la Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie.

Sport 
 Les Hawks de Hawkesbury sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A  basée à Hawkesbury dans la province de l'Ontario au Canada.